Bring Me the Horizon (МФА: [brɪŋ miː ðə həˈraɪzn̩]) — британская рок-группа из Шеффилда, Йоркшира, основанная в 2004 году. В настоящее время состоит из вокалиста Оливера Сайкса, гитариста Ли Малии, басиста Мэтта Кина, барабанщика Мэтта Николлса и клавишника Джордана Фиша.

На данный момент группа имеет шесть выпущенных полноформатных альбомов и четыре мини-альбома. На протяжении карьеры участники старались экспериментировать со звучанием: ранние релизы имели более тяжёлый звук и были классифицированы как дэткор и металкор. Позднее в звучание группы добавились элементы мелодичного хардкора, альтернативного, электронного и пост-рока.

В 2013 году был выпущен альбом «Sempiternal», принесший группе новую волну популярности и открывший ей перспективы выступления на аренах в качестве хэдлайнера. В следующем альбоме That's the Spirit, вышедшем в 2015 году, группа продолжила творческие эксперименты, отказавшись от привычного металкор и пост-хардкор звучания в пользу альтернативного рока. В 2019 году состоялся релиз альбома Amo, записанный в стиле электронной, поп-рок, альтернативный рок, электропоп и хард-рок. В 2020 году 31 октября вышел в свет EP под названием Post Human: Survival Horror, который является первым из четырех альбомов из серии Post Human.

История группы

Становление, дебютный EP 
Группа была создана в 2004 году участниками распавшихся групп из их района: они получили своё название, взяв за основу фразу из фильма Пираты Карибского моря, которую произнёс капитан Джек Воробей: «Now bring me that horizon». В сентябре 2004 года вышел дебютный релиз группы — мини-альбом «This Is What the Edge of Your Seat Was Made For». Причём, для этого пришлось создать собственный лейбл — Thirty Days of Night Records, так как ни один из существующих не захотел работать с начинающей группой. В английском чарте альбом занял 41 место.

Несколько месяцев команда удачно гастролировала, играя у других групп на разогреве. В этот период они выступали с такими группами, как Lostprophets, The Blackout, Killswitch Engage и The Haunted. Но в 2006 году Bring Me the Horizon получили музыкальную премию Kerrang! Awards, как лучшие новички Великобритании. В этом же году 30 октября группа выпустила первый полноценный альбом под названием «Count Your Blessings».

В марте и апреле 2007 года BMTH совершили тур по Великобритании с группой I Killed the Prom Queen, также они играли на Download Festival 2007 с Iron Maiden, Slayer и другими. В ноябре 2007 года группа была в Австралии на Gigantour, сыграв три раза. Они вернулись в Австралию в мае-июне 2008 года, появившись на финальном туре I Killed the Prom Queen.

Suicide Season 
Второй студийный альбом группа записала в начале 2008 года. В апреле и мае они были в Швеции, записывая альбом с , который работал с такими группами как At The Gates, Arch Enemy, I Killed The Prom Queen и Dimmu Borgir. Альбом был выпущен 29 сентября 2008 года. Альбом Suicide Season отличается от предыдущего альбома Count Your Blessings своим звучанием, который больше приближается к металкору, но в то же время группа ещё играла дэткор, как в дебютном EP «This Is What the Edge of Your Seat Was Made For».

Группа совершила свой первый тур по США в качестве хедлайнера на «2008 Warped Tour». Bring Me The Horizon также выступали с Mindless Self Indulgence, In Case Of Fire, Black Tide и Dir en grey на Kerrang! и Relentless в 2009 году в туре по Великобритании. Во время тура по Северной Америке они выступили с Thursday, Cancer Bats, Four Year Strong и Pierce the Veil на Taste of Chaos 2009.

There Is a Hell, Believe Me I’ve Seen It. There Is a Heaven, Let’s Keep It a Secret 
В марте 2009 года гитарист Кёртис Уорд покинул группу. Целый ряд причин его ухода озвучил басист Мэтт Кин, прокомментировав это следующим образом: «это становилось очевидным — он не получал удовольствия от игры, это было просто как обязательство». Кёртиса заменил Джона Вейнхофен, игравший до этого в таких группах как Bleeding Through и I Killed the Prom Queen. С новым гитаристом группа записала свой третий студийный альбом There Is a Hell, Believe Me I've Seen It. There Is a Heaven, Let's Keep It a Secret. Альбом был издан 4 октября 2010 года. Зимой 2010 года Bring Me The Horizon дали пять концертов с группой Bullet for My Valentine. В 2011 году группа была номинирована в трех категориях на Independent Music Awards. 15 января 2013 года Джона объявил о своем уходе из группы.

Sempiternal 
Новый альбом, получивший название Sempiternal (альбом), был выпущен 29 апреля 2013 года в Европе на лейбле RCA и на один день позже в Северной Америке на Epitaph. Альбом записывался уже с новым участником группы — Джорданом Фишем. Группа посчитала более логичным смену второго гитариста на клавишника. Запись альбома Sempiternal велась в течение трех месяцев с продюсером Терри Дэйтом. Смикшировал материал Дэйв Бендет. Альбом ознаменовал начало перехода звучания группы от металкора к альтернативному року с примесью электроники.

That’s The Spirit 
21 октября 2014 года был выпущен внеальбомный сингл Drown. Звучание песни продолжило отдаляющийся от металкора путь группы, приближающийся к альтернативному року. Выход сингла был приурочен к грядущему выступлению группы на Арене Уэмбли в качестве хэдлайнера, которое состоялось 5 декабря 2014 года. Спустя неделю, 29 октября 2014 года, был выпущен сингл Don’t Look Down, имеющий преимущественно электронное звучание и содержащий речитатив от одного из участников английской хип-хоп группы Foreign Beggars.

Релиз 5-го полноформатного альбома That’s the Spirit состоялся 11 сентября 2015 года. Звучание продолжило тенденцию предыдущего альбома.

В феврале 2017 года Оливер Сайкс опубликовал пост, в котором напомнил про концерты в городах США, которые должны состояться в марте и апреле этого года. Музыкант рассказал, что после турне группа уйдет в долгий отпуск. Точные даты творческого перерыва артист не назвал. Музыкант посоветовал фанатам поторопиться с покупкой билетов, так как вернется группа на сцену нескоро.

27 октября 2017 года Оливер Сайкс исполнил песню группы Linkin Park — Crawling на концерте «Linkin Park and Friends — Celebrate Life in Honor of Chester Bennington».

amo 
21 августа 2018 вышел сингл , анонсирован новый альбом amo, релиз которого был назначен на 11 января 2019.

21 октября 2018 дата релиза альбома была перенесена на 25 января 2019.

22 октября 2018 вышел второй сингл  из предстоящего альбома Amo совместно с Дэни Филтом, вокалистом блэк-метал группы Cradle of Filth

4 января 2019 был выпущен третий сингл из альбома , имеющий более легкое и электронное звучание, чем все предыдущие работы группы.

22 января 2019, за три дня до выхода альбома «amo», был выпущен четвертый и последний сингл . 24 января 2019, за день до официального релиза, «amo» был слит в сеть.

11 ноября 2019 был выпущен сингл «Ludens». Песня является частью саундтрека к видеоигре Death Stranding .

POST HUMAN: SURVIVAL HORROR (2020 — наше время) 
Весной 2020-го года во время карантина, вызванного пандемией Covid-19, группа начинает активную работу над новым материалом.

26 июня 2020 группа выпустила трек «Parasite Eve» и клип на него. На YouTube перед премьерой клипа было показано видео создания клипа.

2 сентября 2020 группа выложила в сеть очередной сингл из будущего альбома под названием «Obey» . Данный трек был записан с английским певцом Yungblud.

30 октября 2020 года состоялся выход мини-альбома Post Human: Survival Horror , в записи записи поучаствовали Babymetal, Yungblud, Эми Ли из Evanescence и . В пластинку вошло 9 песен, 4 из которых (Ludens, Parasite Eve, Obey, Teardrops) ранее были изданы в качестве синглов. Вместе с этим группа анонсировала скорый выпуск ещё трёх релизов из серии Post Human.18 декабря 2020 концерт в Royal Albert Hall, записанный ещё в 2016-м году, был выпущен в качестве альбома на музыкальных стриминговых сервисах.

 Происшествия 

 Инцидент в Ноттингеме 
В 2007 году во время тура по Великобритании были выдвинуты обвинения против вокалиста Оливера Сайкса. В них сообщалось, что вокалист группы помочился, а затем напал на фанатку после выступления в Nottingham Rock City, когда она якобы отказалась от его сексуальных авансов. Сайкс впоследствии был обвинён только в мочеиспускании на поклонницу, но не в физическом нападении. Online Music Zine Drowned In Sound требовали запретить выступление Bring Me The Horizon в Nottingham Rock City., однако лейбл группы Visible Noise Records отрицал эти слухи и группа впоследствии отыграла в Nottingham Rock City 1 декабря 2007 года

13 апреля Сайкс появился в Ноттингемском мировом суде по обвинению в предполагаемом мочеиспускании, в котором он не признал себя виновным. Дело было отложено до начала мая. 3 мая 2007 года Оливер Сайкс посетил Ноттингемский мировой суд во второй раз, вновь не признав себя виновным. Суд снова был отложен до 17 сентября. Из-за отсутствия доказательств все обвинения против Сайкса были сняты.

В песне «No Need For Introductions, I’ve Read About Girls Like You On The Back Of Toilet Doors» из альбома «Suicide Season» Оливер выразил своё отношение к «поклоннику» строками: «And after everything you put me through, I should’ve fucking pissed on you!», что переводится как «После всего, через что я из-за тебя прошел, мне следовало бы поссать на тебя». Но потом оказалось, что девушка хотела заработать денег.

 YouTube видео с Architects 
В 2009 году во время совместного тура Bring Me The Horizon и Architects сняли видео, на котором происходит борьба между Оливером Сайксом и вокалистом Architects Сэмом Картером. Видео было снято в Карлсруэ, Германия, и показывало, как Сэм подвергает Оливера физическому насилию. Видео было загружено на веб-сайт YouTube, где привлекло внимание тысяч людей. Эта запись возмутила многих поклонников Bring Me The Horizon, некоторые из них отправляли оскорбления в адрес Картера.

Мы соединились с парнями и делили автобус во время двухнедельного тура. Факт того, что люди верили, что это правда, просто смешно! Мы снимали драку около трёх раз и даже добавляли смешные звуки ударов…

События целого дня могут быстро надоесть и так мы наколдовали первую идиотскую вещь. Мы могли придумывать и делать это таким невероятным, насколько это возможно. На MySpace Сэм получал угрозы расправы от фанатов и в то же самое время получал похвалы за избиение меня! Но это был прикол, и мне жаль тех кто его не понял.

Позднее проблема была решена и всё стало как прежде, хотя до сих пор видео на YouTube привлекает внимание.

 Инцидент с нападением на музыкантов во время концерта 
В 2011 году в Америке, на одном из концертов группы произошел случай, выходящий за рамки обычных гастрольных туров. На музыкантов группы было совершено нападение.

Просто, чтобы развеять любые слухи … Ничего не случилось прошлой ночью кроме кучи мягких парней, которые прыгали на голове ребёнка пять секунд в нашем сете, поэтому мы перестали играть, и они слегка «постебались» надо мной, когда я сказал им уходить отсюда.

Группа молодых людей во время выступления сбила с ног подростка и стала прыгать на нём, в результате чего девочка получила перелом челюсти (исходя из высказываний Оливера Сайкса). Оливер не выдержал такого поведения на концерте, остановил выступление и попросил этих людей покинуть зал в своем обычном стиле. Молодые люди ответили агрессией. Инцидент фиксировала камера, которая снимала данное выступление. Подойдя к стойке с микрофоном, Оливер Сайкс снова потребовал виновных удалиться, в грубой форме, а тех кто не согласен, попросил подняться на сцену, чтобы разобраться «по-мужски». Тогда на сцену вышли порядка 10-15 лиц, которые и напали на музыкантов. К счастью, остальные фанаты быстро их разняли.

 Инцидент с фальшивым аккаунтом Оливера Сайкса на Фейсбуке 
В 2011 году на Facebook был заведён фальшивый аккаунт на имя Оливера Сайкса. С помощью этого аккаунта от имени Оливера создавший его 20-летний британец приглашал встретиться поклонниц группы, после чего убивал их. На данный момент создатель аккаунта, имя которого не разглашается, получил пожизненный срок. Число его жертв остаётся неизвестным.

 Участники группы 

Основной состав

 Оливер Сайкс — вокал (2004—настоящее время), программирование, клавишные (2004—2012)
 Ли Малиа — соло-гитара (2004—настоящее время), ритм-гитара (2012—настоящее время)
 Мэтт Кин — бас-гитара (2004—настоящее время)
 Мэтт Николлс — ударные, перкуссия (2004—настоящее время)
 Джордан Фиш — клавишные, программирование, перкуссия, вокал, бэк-вокал (2012—настоящее время)

Концертные участники
 Дин Роботам — ритм-гитара (2009)
 Робин Урбино — ритм-гитара (2013)
 Тим Хиллер-Брук — ритм-гитара (2013)
 Брэндан Макдональд — ритм-гитара, бэк-вокал  (2013—14)
 Джон Джонс — ритм-гитара, бэк-вокал  (2014—настоящее время)

Бывшие участники
 Кёртис Уорд — ритм-гитара (2004—2009)
 Джона Вайнхофен — ритм-гитара, клавишные, программирование, вокал (2009—2013)

 Временная шкала 

 Дискография 
Полноформатные альбомы
 Count Your Blessings (2006)
 Suicide Season (2008)
 There Is a Hell, Believe Me I’ve Seen It. There Is a Heaven, Let’s Keep It a Secret (2010)
 Sempiternal (2013)
 That’s the Spirit (2015)
 Amo (2019)

Мини-альбомы
 The Bedroom Sessions (2004)
 This Is What the Edge of Your Seat Was Made For (2004)
 The Chill Out Sessions (2012)
 Music to Listen to~Dance to~Blaze to~Pray to~Feed to~Sleep to~Talk to~Grind to~Trip to~Breathe to~Help to~Hurt to~Scroll to~Roll to~Love to~Hate to~Learn Too~Plot to~Play to~Be to~Feel to~Breed to~Sweat to~Dream to~Hide to~Live to~Die to~Go To (2019)
 Post Human: Survival Horror (2020)

 Награды и результаты опроса читателей 
 Премия Kerrang! лучшим новичкам Британии 2006 (Выиграли)
 Премия Kerrang! лучшей группе Британии 2008 (Номинированы)
 Лучшая группа Британии (опрос среди читателей Rock Sound)
 Лучший альбом и худший альбом — Suicide Season'' (опрос среди читателей Rock Sound)
 Худшая группа 2008 (опрос среди читателей Kerrang!)
 Лучший альбом 2011 (There Is a Hell, Believe Me I've Seen It. There Is a Heaven, Let's Keep It a Secret)
 Альбом Chill Out Sessions, 2012
 Номинация на премию «Грэмми»-2020 за Лучший рок-альбом «amo»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Видеоинтервью на peta2

Музыкальные коллективы Англии
Металкор-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Пост-хардкор-группы
Исполнители RCA Records
Группы альтернативного метала Великобритании
Группы электро-рока
Лауреаты премии Kerrang! Awards
Музыка Шеффилда